Aram – regione storica menzionata nella Bibbia, in parte corrispondente all'odierna Siria
 Aram – personaggio biblico
 Aram – la lingua aramaica
 Aram Chaos – regione caotica presente sulla superficie di Marte

Musica
 Aram Quartet – quartetto canoro italiano

Persone
 Aram I – catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena dal 1995
 Aram di Delhi – 2º sultano di Delhi, per soli otto mesi fra il 1210 e il 1211
 Eugene Aram – letterato inglese